Marcin Kalinowski (1605-1652) est un membre de la noble famille polonaise Kalinowski, hetman de la Couronne, voïvode de Czernihów (1635).
 Marcin Kalinowski est un architecte ukrainien.